La formula molecolare CH3NO2 può indicare:
 Acido carbammico
 Nitrometano
 Nitrito di metile

Formule molecolari